Pablo kan syfta på:

 Pablo – ett namn samt personer med namnet
 Pablo Records – ett skivbolag
 Pablo (Tintin) – en figur som förekommer i den tecknade serien Tintin